Kerstin Nilsson kan avse

 Kerstin Nilsson (folkhögskollärare) (1939?–2014), politiker, socialdemokrat, Norrbottens länds valkrets
 Kerstin Nilsson (författare) (född 1948), författare, konstvetare och lågstadielärare
 Kerstin Nilsson (politiker) (född 1956), politiker, socialdemokrat, Skåne läns södra valkrets
 Kerstin Nilsson (skådespelare) (1933–2015), svensk skådespelare